Amable Jodoin (1826-1880), homme d'affaires et homme politique fédéral québécois ;
 Claude Jodoin (1913-1975), syndicaliste québécois ;
 Clément Jodoin (né en 1952), joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Geneviève Jodoin, auteur-compositeur-interprète, choriste à l'émission Belle et Bum de Télé-Québec ;
 Guy Jodoin (né en 1966), comédien et animateur de télévision québécois ;
 Jean-François Jodoin (né en 1970), joueur de hockey sur glace franco-canadien ;
 Marianna Beauchamp Jodoin (1881-1980), femme politique québécoise ;
 René Jodoin (1920-2015), producteur, réalisateur et scénariste québécois.

Autres 
 Jodoin de Beauvilliers (1140-1191), seigneur croisé de la Beauce.